Erdao léase Er-Dáo (en chino:二道区, pinyin:Èrdào Qū, literal:dos caminos) es un distrito urbano bajo la administración directa de la subprovincia de Changchun, capital provincial de Jilin , República Popular China. El distrito yace en una llanura con una altura promedio de 250 , ubicada en el centro financiero de la ciudad. Su área total es de 965 km² y su población proyectada para 2010 fue de 619 940 de habitantes.

Administración
El distrito de Erdao se divide en 11 pueblos que se administran en 7 subdistritos, 2 poblados y 3 villas.

Referencias

Enlaces externos 

erdao